Флаг муниципального образования «Нукутский район» Иркутской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 6 апреля 2007 года.

Описание и символика 
«Флаг муниципального образования „Нукутский район“ представляет собой прямоугольное полотнище синего цвета с красной полосой по нижнему краю, которая занимает 20 % площади флага. Отношение ширины флага к его длине составляет 2 к 3.

В центре флага расположен символ „соёмбо“ золотого цвета. Символ „соёмбо“ означает свободу и независимость. Каждый элемент „соёмбо“ имеет своё значение. Трёхязычковое горящее пламя символизирует возрождение и продолжение рода, его традиций, три языка пламени означают процветание рода в трёх временах: прошлом, настоящем и будущем. Диск солнца и месяц означают: пусть живёт и процветает во все времена Нукутская земля.

В нижней части полотнища на красном поле расположен золотой „меандр“ (молоточный орнамент) — бурятский национальный орнамент, символизирующий труд.

Цвета флага означают:

— синий цвет символизирует небо, вечность, верность, постоянство;

— красный цвет символизирует огонь, тепло, свет, красоту».

Примечания